ILD steht als Abkürzung für:

 Inscriptiones Latinae Daciae (Lateinische Inschriften Dakiens), ein Epigraphik-Verzeichnis
 Instituto Libertad y Democracia (Institute for Liberty and Democracy), siehe Hernando de Soto
 Interaural Level Difference, siehe Pegeldifferenz
 Interstitial Lung Disease, siehe Interstitielle Lungenerkrankung
 Ich liebe dich, Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#I

IL-D steht für:
 , ISO-3166-2-Code des israelischen Bezirks

ILD